Osoby o tym nazwisku:
 Charles-Gérard Eyschen – luksemburski polityk
 Paul Eyschen – luksemburski polityk